Хью Латимер (; ок.1485 — 16 октября 1555) — епископ Вустерский, известный деятель английской Реформации. Во времена правления королевы Марии I был сожжён на костре как еретик.

Биография 
Хью Латимер родился в семье зажиточного фермера в Теркастоне, графство Лестершир. Сведения о его ранних годах носят отрывочный характер, точная дата рождения достоверно неизвестна. Предположительно он появился на свет в период между 1475 и 1495 годами, многие источники сходятся на том, что это событие произошло не позднее 1485 года.

Около 1506 года Латимер был отправлен в Кембридж и вскоре зарекомендовал себя весьма способным студентом. Примерно в 1510 году он получил степень бакалавра, а в 1514 году ему было присуждено звание магистра. После посвящения в духовный сан он снискал репутацию истого приверженца Святой Римской Католической церкви, но во многом изменил свои взгляды на религию под влиянием бесед со священнослужителем Томасом Билни.

В 1510 году Латимер был избран членом совета Клэр Колледжа, а
в 1522 году стал университетским проповедником. Его лекции о протестантизме носили эмоциональный, живой и общедоступный характер. Особенно он настаивал на предоставлении прав свободного чтения Библии на английском языке. Вскоре его выступления, пользовавшиеся неизменным успехом, привлекли внимание властей.

В 1531 году Латимер удостоился особой милости Генриха VIII за поддержку в пользу аннулирования брака короля с Екатериной Арагонской. В награду он получил бенефиций в Уилтшире, где мог читать прихожанам протестантские доктрины.

За успешное освещение реформаторских учений в своей епархии в 1535 году Латимер был назначен епископом Вустерским. Во многом его привилегированное положение при дворе зависело от поддержки Анны Болейн, а также Томаса Кромвеля и архиепископа Томаса Кранмера, с которыми он был очень дружен.

В 1539 году Латимер впал в немилость, выступив против Акта о Шести Статьях, формулировавших основные принципы англиканской церкви. Его протест объяснялся тем, что догматы, изложенные в статьях, практически ничем не отличались от католических. Он был лишён сана епископа и на некоторое время заключён в Тауэр. Его опала длилась вплоть до восшествия на престол Эдуарда VI в 1547 году. Всё это время Латимер вёл неприметную жизнь, изредка проповедуя и встречаясь с последователями протестантизма, среди которых были Николас Шекстон, Николас Ридли, Анна Эскью и Кэтрин Уиллоуби, герцогиня Саффолк.

Во времена правления Эдуарда VI Латимер был удостоен благосклонности нового короля и даже получил должность придворного проповедника, в которой оставался до 1550 года. Позднее он служил капелланом у Кэтрин Уиллоуби.

В 1553 году с приходом к власти старшей дочери Генриха VIII, Марии I Тюдор, мечтавшей вернуть Англию в лоно католической церкви, Хью Латимер, Томас Кранмер, Николас Ридли и другие церковные деятели-реформаторы были обвинены в ереси и брошены в Тауэр.

16 октября 1555 года Хью Латимер и Николас Ридли были сожжены на костре в Оксфорде. Согласно некоторым источникам, перед началом казни Латимер сказал Ридли следующие слова:

Ободрись, Ридли, и будь мужчиной. Ибо в этот день, по благодати Божией, костер зажжет свечу в Англии, которая, я верю, никогда не будет потушена.

Шесть месяцев спустя их участь разделил Томас Кранмер, взойдя на костёр в Оксфорде 21 марта 1556 года. Все трое стали известны среди народа как «Оксфордские мученики», в чью память в 1843 году был воздвигнут мемориал, расположенный неподалёку от места казни.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Питерхауса (Кембридж)
Капелланы
Религиозные деятели времён Реформации
Деятели протестантизма
Англиканские епископы
Англиканские святые
Персоналии:История Англии
Сожжённые на костре
Епископы Вустера
Церковные деятели XVI века
Казнённые религиозные деятели
Казнённые за ересь
Казнённые при Марии I